Lapeyrouse (Puy-de-Dôme) – francuska gmina w regionie Owernia
 Lapeyrouse (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy